La contrada, di antiche origini, si trova al limite più estremo del comune fucecchiese.
Ha vinto 5 palii grazie a Massimo Coghe nel 1998, Gianluigi Mureddu nel 2000, Claudio Bandini nel 2003 e nel 2004 e infine con Giuseppe Zedde nel 2016.

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Collegamenti esterni
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

Massarella
Contrada Massarella